Prometheus, traduzione inglese di Prometeo, può indicare anche:

Cinema
Prometheus – film del 2012 diretto da Ridley Scott

Letteratura
Prometeo (Prometheus) – dramma di Wolfgang Goethe
Prometheus – libro di Károly Kerényi

Musica
Prometheus – sinfonia di Otto Dorn
Prometheus – opera lirica di Carl Orff
Prometheus: The Discipline of Fire and Demise – album degli Emperor
Prometheus – complesso musicale jazz attiva soprattutto negli anni settanta
Prometheus Symphonia Ignis Divinus – Album dei Luca Turilli's Rhapsody
Prometheus - brano della band tedesca Saltatio Mortis incluso nell'album Aus der Asche del 2007

Scienze 
1809 Prometheus – asteroide della fascia principale
Progetto Prometheus – progetto di esplorazione spaziale di tre satelliti gioviani

Televisione 
Prometeo (Prometheus) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1 che prende il nome dall'astronave Prometeo (in originale Prometheus)
 Prometheus – serie TV del 2012 inerente al sapere umano in onda su DeA Sapere, canale di Sky

Altro 
Prometheus – personaggio dei fumetti DC Comics
Prometheus – personaggio dei videogiochi di Mega Man
Prometeo (Prometheus) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Premio Prometheus – premio della fantascienza
Prometheus – motore a razzo in sviluppo dell'Agenzia spaziale europea
Prometheus – centro eruttivo presente sulla superficie di Io

Pagine correlate 
 Prometeo (disambigua)